«Céline Dion chante Noël» — другий франкомовний студійний та перший різдвяний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 4 грудня 1981 року.

Список композицій 
Всі пісні спродюсовані René Angélil.

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Різдвяні альбоми
Франкомовні музичні альбоми